Pfarrkirche Murau steht für folgende Kirchen in Murau, Steiermark:

 Stadtpfarrkirche Murau, katholische Pfarrkirche
 Evangelische Elisabethkirche (Murau), evangelische Pfarrkirche